Кубок Чехии по футболу 2015/16 года () — 23-й розыгрыш Кубка Чехии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

Спорт в Чехии в 2015 году
Спорт в Чехии в 2016 году
Чехия
2015/2016